Олівейра-ду-Байрру — португальська власна назва.

Топоніми

Олівейра-ду-Байрру — муніципалітет
 Олівейра-ду-Байрру (парафія)